Ziebart ist der Familienname von:

 Helmut Ziebart (1929–2011), deutscher Politiker und Diplomat
 Wolfgang Ziebart (* 1950), deutscher Manager

Siehe auch:
 Ziebarth